

Musica 
 Tango – genere musicale e ballo a esso associato
 Tango - composizione di Igor' Fëdorovič Stravinskij del 1940
 Tango – singolo di Lucio Dalla del 1979
 Tango – album di Milva del 1968
 Tango – album dei Matia Bazar del 1983
 Tango – album di Laurindo Almeida e Charlie Byrd del 1985
 Tango/Apapaia – singolo dei Litfiba del 1987
 Tango – album di Piergiorgio Farina del 1990
 Tango – album di Julio Iglesias del 1996
 Tango – album di Joan Thiele del 2018
 Tango – singolo di Tananai del 2023

Cinema
Tango – film di Gösta Hellström (1931);
Tango – film di George Schnéevoigt (1933);
Tango – film del 1936 diretto da Phil Rosen
Tango – film di Vasil Mirčev (1969);
Tango – film di Victor Kuri (1976);
Tango – cortometraggio di Zbigniew Rybczyński (1981);
Tango – film di Matt Danciger (1990);
Tango – film di Miguel Hermoso (1991);
Tango – film di Patrice Leconte (1993);
Tango – mediometraggio di Erik Clausen (1996);
Tango – film di Carlos Saura (1998);
Tango – cortometraggio di Mariano Brodsky (1999);
Tango – cortometraggio di Yvon Marciano (2001);
Tango – mediometraggio di Rene Bissinger e Camille Younan (2003).

Teatro 
Tango – diretto da Jacques Lessard (1990).

Editoria 
 Tango – avventura di Corto Maltese di Hugo Pratt (1985).
 Tango – inserto settimanale del quotidiano l'Unità (1986-88).

Architettura 
 Monastero del Tango – edificio religioso situato a nord di Thimphu, in Bhutan.

Sport 
 Tango – pallone da calcio dell'Adidas presentato in occasione del campionato mondiale in Argentina (1978);
KMF Tango – squadra bosniaca di calcio a 5

Altro 
 Tango – lettera “T” nell'alfabeto fonetico NATO;
 Tango, o Tango no Kuni – ex provincia del Giappone
 Tango – nave da battaglia